— японская аниме-студия, основанная Хироси Вакао 1 сентября 1975 года. Больше всего известна уникальным визуальным стилем Акиюки Симбо, представленным в таких сериалах, как «Прощайте, горе-учитель», Mahou Shoujo Madoka Magica и Bakemonogatari.

История 
Студия Shaft была основана 1 сентября 1975 года Хироси Вакао, бывшим аниматором Mushi Production. Изначально студия создавалась для раскрашивания анимации, но позже начала работать над её производством. После ухода Хироси Вакао в 2004-м, Кубота Мицутоси стал директором компании.

Характеристики 
С 2004 года Акиюки Симбо, Тацуя Оиси и Син Онума принимали участие в большинстве работ Shaft, начиная с Tsukuyomi: Moon Phase. С тех пор студия разработала особый визуальный стиль, характеризующийся яркими цветовыми палитрами, крупным планом и угловыми снимками, абстрактным дизайном фона, быстрой сменой кадров, изменениями стиля, включением реальных фотографий и позой с наклоном головы. Кубота называет этот стиль «домашним» и считает своей стратегией для поддержания сплоченности команды в самых разных проектах.

Работы

Аниме 
 Mori no Tonto Tachi (ТВ, 1984)
 What`s Michael? (ТВ, 1988)
 Juuni Senshi Bakuretsu Eto Ranger (ТВ, 1995)
 Sakura Tsuushin (ТВ, 1997)
 Dotto Koni-chan (ТВ, 2000)
 Mahoromatic (совместно с Gainax)
 Mahoromatic: Automatic Maiden (ТВ, 2001)
 Mahoromatic: Something More Beautiful (ТВ, 2002)
 Mahoromatic: Summer (OVA, 2003)
 Mahoromatic: I’m Home (OVA, 2009)
 Arcade Gamer Fubuki (OVA, 2002)
 G-On Riders (ТВ, 2002, совместно с TNK)
 Popotan (ТВ, 2003)
 Kono Minikuku mo Utsukushii Sekai (ТВ, 2004, совместно с Gainax)
 Tsukuyomi ~Moon Phase~ (ТВ, 2004)
 Kore ga Watashi no Goshujin-sama (ТВ, 2005, совместно с Gainax)
 Pani Poni Dash! (ТВ, 2005)
 Rec (ТВ, 2006)
 Negima!? (ТВ, 2006)
 Negima!? Haru Special!? (OVA, 2006)
 Negima!? Natsu Special!? (OVA, 2006)
 Mahou Sensei Negima! Shiroki Tsubasa Ala Alba (OVA, 2008)
 Mahou Sensei Negima! Mou Hitotsu no Sekai (OVA, 2009)
 Mahou Sensei Negima! Anime Final Gekijouban (Фильм, 2011)
 Hidamari Sketch (ТВ, 2007)
 Hidamari Sketch ×365 (ТВ, 2008)
 Hidamari Sketch ×365 Special (OVA, 2009)
 Hidamari Sketch ×☆☆☆ (ТВ, 2010)
 Hidamari Sketch x Honeycomb (ТВ, 2012)
 Hidamari Sketch: Sae Hiro Sotsugyou Hen (OVA, 2013)
 Kino no Tabi: Byouki no Kuni -For You- (Фильм, 2007)
 Sayonara Zetsubou Sensei (ТВ, 2007)
 Zoku Sayonara Zetsubou Sensei (ТВ, 2008)
 Goku Sayonara Zetsubou Sensei (OVA, 2008)
 Zan Sayonara Zetsubou Sensei (ТВ, 2009)
 Zan Sayonara Zetsubou Sensei Bangaichi (OVA, 2009)
 Ef: A Tale of Memories (ТВ, 2007)
 Ef: A Tale of Melodies (ТВ, 2008)
 Maria Holic (ТВ, 2009)
 Maria Holic: Alive (ТВ, 2011)
 Natsu no Arashi! (ТВ, 2009)
 Natsu no Arashi! Akinai chū (ТВ, 2009)
 Bakemonogatari (ТВ, 2009)
 Nisemonogatari (ТВ, 2012)
 Nekomonogatari (Kuro) (ТВ, 2012)
 Monogatari Series: Second Season (ТВ, 2013)
 Hanamonogatari (ТВ, 2014)
 Tsukimonogatari (ТВ, 2014)
 Owarimonogatari (ТВ, 2015)
 Owarimonogatari 2 (ТВ, 2017)
 Kizumonogatari I (Фильм, 2016)
 Koyomimonogatari (ONA, 2016)
 Kizumonogatari II (Фильм, 2016)
 Kizumonogatari III (Фильм, 2017)
 Zoku Owarimonogatari (Фильм, 2018 / ТВ, 2019)
 Dance in the Vampire Bund (ТВ, 2010)
 Arakawa Under the Bridge (ТВ, 2010)
 Arakawa Under the Bridge x Bridge (ТВ, 2010)
 Soredemo Machi wa Mawatteiru (ТВ, 2010)
 Mahou Shoujo Madoka Magica (ТВ, 2011)
 Mahou Shoujo Madoka Magica:Beginnings (Фильм, 2012)
 Mahou Shoujo Madoka Magica:Eternal (Фильм, 2012)
 Mahou Shoujo Madoka Magica:Rebellion (Фильм, 2013)
 Magia Record: Mahou Shoujo Madoka☆Magica Gaiden (ТВ, 2020)
 Magia Record: Mahou Shoujo Madoka☆Magica Gaiden - Kakusei Zenya (ТВ, 2021)
 Magia Record: Mahou Shoujo Madoka☆Magica Gaiden - Asaki Yume no Akatsuki (ТВ, 2022)
 Denpa Onna to Seishun Otoko (ТВ, 2011)
 Katte ni Kaizou (OVA, 2011)
 Sasami-san@Ganbaranai (ТВ, 2013)
 Nisekoi (ТВ, 2014)
 Nisekoi: (ТВ, 2015)
 Nisekoi: 2 (ТВ, 2016)
 Mekakucity Actors (ТВ, 2014)
 Magical Suite Prism Nana (OVA, 2015)
 Koufuku Graffiti (ТВ, 2015)
 Kubikiri Cycle: Aoiro Savant to Zaregotozukai (OVA, 2016)
 Sangatsu no Lion (ТВ, 2016)
 Sangatsu no Lion 2 (ТВ, 2017)
 Uchiage Hanabi, Shita kara Miru ka? Yoko kara Miru ka? (Фильм, 2017)
 Fate/Extra Last Encore (ТВ, 2018)
 Assault Lily Bouquet (ТВ, 2020)
 Assault Lily: Fruits (ТВ, 2021)
 Bishounen Tanteidan (ТВ, 2021)
 Renmei Kuugun Koukuu Mahou Ongakutai Luminous Witches (ТВ, 2022)
 RWBY: Ice Queendom (ТВ, 2022)

Другие работы 
 Shina Dark (музыкальный клип, 2008)

Примечания

Ссылки 
 Shaft в базе данных на сайте AniDB.

Аниме-студии